Сабадель () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Второй по величине в комарке. Занимает площадь 37,89 км². Население — 207 444 человек (на 2014 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Транспорт 
Сабадель является важным транспортным центром. Две автомагистрали проходят рядом с городом: С-58 (из Барселоны в города Манреса) и AP-7 (из Франции и Жироны в Таррагону, Валенсию и Андалусию). Несколько дорог соединяют Сабадель с близлежащими городами: Террасса, Сан-Кирзе-дель-Вальес, Кастельяр-дель-Вальес, Гранольерс, Барбера-дель-Вальес. Железная дорога пересекает город (линия Rodalies из Барселоны в Льейда) и ещё одна заканчивается в городе (линия ФСК из Барселона в Сабадель).

Достопримечательности 
Тем же, кого больше привлекает модерн, также есть на что посмотреть. В начале и середине прошлого века в городе было возведено несколько наиболее значимых построек, которые и сформировали современный облик Сабадель: Caixa d'Estalvis de Sabadell, Torre de l'Aigua, отель Suís. Все эти здания органично вписываются в общий архитектурный ансамбль, создавая неповторимую атмосферу.

Фотографии

Известные жители и уроженцы 
 Серхио Дальма (род. 1964) — каталонский певец.
 Даниэль Педроса — каталонский мотогонщик.
 Нарцисо Касановас (1747—1799) — композитор и музыкант-органист.
 Серхио Бускетс — испанский футболист, центральный опорный полузащитник, выступающий за ФК Барселона.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Транспорт в городе (англ.)

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны